Турнир в первом дивизионе  в рамках 68-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил во Норвегии и Польши.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Группа A (Осло, Норвегия)

Итоговая таблица

Группа B (Гданьск, Польша)

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2004
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2004
 Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2004

Ссылки 

 hockeyarchives.info 

1